Adapt Or Die: Ten Years Of Remixes — сборник ремиксов композиций группы Everything but the Girl, выпущенный 14 марта 2005 года.

Отзывы критиков 
Сборник получил положительные отзывы музыкальных критиков. Энди Келлман, рецензент сайта Allmusic.com, оценил диск в четыре балла из пяти и отметил, что все ремиксы весьма хорошо сделаны, а в целом Adapt or Die слушается как полноценный альбом. Келлман также указал на широкое жанровое разнообразие композиций, включающих элементы хауса, трип-хопа и R&B.

Список композиций 
 Mirrorball (DJ Jazzy Jeff Full Sole Remix) (4:27)
 Before Today (Adam F Remix) (4:16)
 Missing (CL McSpadden Unreleased Powerhouse Mix) (6:17)
 Corcovado (Knee Deep Remix/Ben Watt Vocal Re-Edit)(6:20)
 Rollercoaster (King Britt Scuba Mix) (5:20)
 Downhill Racer (Kenny Dope Remix) (3:33)
 Single (Brad Wood Memphis Remix) (4:44)
 Walking Wounded (Dave Wallace Remix) (8:17)
 Five Fathoms (Kevin Yost Un-released Groove Mix/Ben Watt Edit) (7:07)
 Lullaby Of Clubland (Jay 'Sinister' Seale’e Remix) (6:49)
 Temperamental (Pull Timewarp Remix) (6:01)
 Blame (Fabio Remix) (6:07)
 Wrong (Todd Terry Un-released Freeze Mix) (5:40)
 Driving (Acoustic Mix) (2:28)

Примечания 

Альбомы ремиксов 2005 года
Альбомы Everything but the Girl
Альбомы Virgin Records
Сборники на английском языке